

Cinema 
Perception — filme de 2005,estrelado por Piper Perabo e Heather Burns

Televisão 
Perception (série) — série americana que durou de 2012 a 2015

Música 
Perception —  boxset de 12 discos de The Doors

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão